Альфа Умар Конаре (, род. 2 февраля 1946, Каес, Мали) — малийский государственный и политический деятель, президент Мали (1992—2002).

В 1978—1980 гг. — министр по делам молодёжи, спорта, искусств и культуры. В 1981—1992 гг. — консультант ЮНЕСКО и Программы развития ООН. Избран после проведения свободных выборов военным правительством Амаду Тумани Туре.

Первая половина правления Конаре прошла под знаком восстания туарегов на севере Мали, которые в 1994 году получили поддержку Ливии. На стороне правительственной армии воевали местные ополченцы из числа оседлого населения. В 1996 году путём переговоров удалось достичь мира. Правительство Конаре обещало лучше обеспечивать туарегов гуманитарной помощью, были ещё даны обещания экономического характера, однако фактически ничего не было сделано. Это привело впоследствии к новым туарегским восстаниям.

Под влияние туарегского восстания была инициирована административная реформа, которая была завершена только в 1999 году. Было создано 682 новых управленческих единицы — «коммуны» или «округа», которым была передана часть полномочий центральных органов власти. «Коммуны» получили на своём, местном уровне полномочия в вопросах землепользования, школьного образования и медицины, транспорта.

В конце правления, в 2001 году пытался организовать референдум о поправках в конституцию, которые позволили бы ему баллотироваться на третий срок, однако это ему не удалось.

Находился на посту два срока, после этого новым президентом был избран Амаду Тумани Туре.

В 1999—2001 гг. — председатель экономического сообщества западноафриканских государств. В 2003—2008 гг. Конаре занимал пост председателя комиссии Африканского союза.

В сентябре 2021 года Альфа Умар Конаре был экстренно госпитализирован в Марокко в больницу имени Шейха Зайда в Рабате.

Примечания

Ссылки 
 «Curriculum Vitae of H.E. Alpha Oumar Konare, Chairperson of the Commission of the African Union»

Президенты Мали
Почётные доктора Вроцлавского университета
Почётные доктора Мичиганского университета
Почётные доктора Брюссельского свободного университета
Выпускники Женевского института международных отношений и развития
Международный совет музеев